Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Woodbridge che ha battuto in finale Arvind Parmar 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Federico Browne (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Gouichi Motomura (semifinali)
 Kevin Ullyett (secondo turno)

 Petr Kralert (primo turno)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Olivier Malcor (quarti di finale)
 Werner Eschauer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 2000